Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie (Empire allemand)

France 
  d'infanterie (France) 
 105e division de forteresse
  d'infanterie territoriale